Plaats in Indonesië
 Kaliboto (Bener), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kaliboto (Mojogedang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kaliboto (Tarokan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java